Intermezzo (gebouw), een woontoren in Amsterdam;
 Intermezzo (Giraudoux), een toneelstuk van Jean Giraudoux
 Intermezzo (groep), een Nederlandse a-capellazanggroep
 Intermezzo (Klami), een muziekcompositie
 Intermezzo (kraakpand), een kraakpand in Nieuwegein;
 intermezzo (muziek), een klein muziekstuk of instrumentaal tussenspel in een lied;
 Intermezzo (Schnitzler), een toneelstuk van Arthur Schnitzler
 Intermezzo (Strauss), een opera van Richard  Strauss
 intermezzo (tussenspel), een tussenstuk in bijvoorbeeld een toneelstuk; 
 Intermezzo (1936), een film uit 1936 van Gustaf Molander
 Intermezzo (1939), een film uit 1939 van Gregory Ratoff